Nkambeni ist der Name der geographischen Objekte:
 Nkambeni (Eswatini), Stadt in Eswatini
 Nkambeni (Südafrika), Ort in Mpumalanga, Südafrika

Siehe auch
 Inkambeni, Berg in Eswatini